Кухарь: украинская фамилия.

Известные носители 
 Кухарь, Иван Иванович (1928—2016) — деятель колхозного движения, председатель колхоза им. Владимира Ильича (Московская область), дважды Герой Социалистического Труда.
 Кухарь, Григорий Васильевич (1938—2019) — аким города Петропавловск.

См. также 
 Кухар